PMK steht für:
 Pattali Makkal Katchi, indische Regionalpartei
 Piperonylmethylketon
 Politisch motivierte Kriminalität, ein Definitionssystem in der Strafstatistik

pmk steht für:
 Pamlico (Sprache) (ISO-639-3-Code), ausgestorbene östliche Algonkin-Sprache der Pamlico in North Carolina

Abkürzung